Alfabet włoski – alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka włoskiego. Składa się z następujących 26 liter:

Litery J K W X Y służą głównie do zapisu wyrazów zapożyczonych.

Język włoski
W